El Memorial Internacional de la Sida és una diada que se celebra anualment l'1 de desembre i de forma internacional per a recordar a tothom la presència del virus de la sida entre els éssers humans.

Lemes 

Cada any te un lema diferent. Aquí alguns:

VIH/sida
Dies internacionals del desembre
Dies commemoratius del desembre